Il doppio del torneo di tennis Cairo Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Cairo Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da David Rikl e Tomáš Anzari. In finale hanno sconfitto Eduardo Masso e Christian Miniussi con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-5.

Teste di Serie

  Tomás Carbonell /  Carlos Costa (primo turno)
  Josef Čihák /  Cyril Suk (quarti di finale)

  Per Henricsson /  Nicklas Utgren (quarti di finale)
  Nick Brown /  Nicholas Fulwood (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Cairo Challenger 1990